Amerikai Egyesült Államok
Auckland város Kaliforniában

 Új-Zéland
Auckland, Új-Zéland legnagyobb városa
Auckland, Új-Zéland egyik régiója
Auckland, Új-Zéland egy volt tartománya
Auckland-szigetek, Antarktisz-közeli szigetcsoport
Auckland-sziget, az Auckland-szigetek legnagyobbika